Мартин Мигель Вассальо Аргуэльо (; родился 10 февраля 1980 года в Темперлее, Аргентина) — аргентинский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Мартин — один из двух детей Лусиано Вассальо и Клары Аргуэльо; его старшую сестру зовут Лусия. Отец семейства — госчиновник, мать — психолог.

Аргентинец начал играть в теннис в возрасте 9 лет, но в течение четырёх лет затем также серьёзно занимался футболом, лишь в тринадцать лет выбрав для себя одну игру с мячом. Любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1999 году. В апреле 2002 года в Риме выиграл первый одиночный турнир серии «челленджер». В мае того же года, выступив на Открытом чемпионате Франции, дебютирует на турнирах серии Большого шлема. В мае 2003 года Вассальо выиграл «челленджер» в Кошице. Летом прибавил ещё две победы в Оберштауфене и Трани. В апреле 2004 года в рейтинге ATP впервые входит в число Топ-100. В 2006 году успешно для себя выступил на Открытом чемпионате Франции, выйдя в четвёртый раунд турнира. Для этого он обыграл Пола Голдстейна, Себастьяна Грожана и Рамона Слёйтера и в борьбе за выход в четвертьфинал уступил своему соотечественнику (№ 3 в мире) Давиду Налбандяну. В конце сентября 2006 года выходит в четвертьфинал на турнире в Палермо.

В январе 2007 года побеждает на «челленджере» в Сантьяго. В начале февраля в Винья-дель-Мар впервые вышел в полуфинал турнира ATP. В начале марта выиграл единственный свой титул на турнирах ATP, завоеванный в парном разряде. На турнире в Акапулько совместно с итальянцем Потито Стараче в финале он обыгрывает чешский дуэт Павел Визнер и Лукаш Длоуги 6-0 6-2. В июле выходит в четвертьфинал в Гштаде. В августе до той же стадии доходит на турнире в Сопоте, где в матче второго раунда сумел победить № 4 в мире на тот момент Николая Давыденко на отказе соперника в третьем сете 2-6 6-3 2-1. В октябре 2008 года выиграл два «челленджера»: в Асунсьоне и Буэнос-Айресе. В ноябре прибавляет к этому победу на «челленджере» в Лиме. В феврале 2009 года Вассальо вышел в полуфинал турнира в Акапулько. К апрелю 2009 в мировом рейтинге достигает самой высокой для себя 47-й строчки.

В апреле 2011 года окончательно завершил карьеру. Однако в начале 2016 года имя Аргуэльо снова оказалось в центре внимания. Его победа 2007 года над Давыденко в Сопоте привлекла внимание в связи с тем, что перед матчем и по его ходу совершались большие ставки на поражение четвёртой ракетки мира Давыденко, в том числе даже после того, как тот выиграл первый сет и повёл во втором. В общей сложности на Аргуэльо были поставлены миллионы фунтов российскими клиентами биржи ставок Betfair, и в итоге его соперник сдал матч, не доиграв его. В 2015 году были опубликованы результаты расследования, толчком к которому стал этот случай и в ходе которого выяснилось, что десятки ведущих теннисистов, в том числе из Top-50, по-видимому, участвовали в организации договорных матчей.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров в одиночном разряде

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (24)

Победы (8)

Поражения (16)

Финалы турниров в парном разряде

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (30)

Победы (16)

Поражения (13)

Несыгранные (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Аргентины